Adam Zampa bzw. Adam Žampa ist der Name folgender Personen:

* Adam Žampa (Skirennläufer) (* 1990), slowakischer Skirennläufer
 Adam Zampa (Cricketspieler) (* 1992), australischer Cricketspieler